Ага́ва оття́нутая () — растение-суккулент; вид рода  семейства .

Ботаническое описание

Морфология 
Этот вид имеет довольно мощный стебель (~15 см в диаметре), достигающий иногда 1,5 м в высоту. На вершине стебля расположена розетка из сероватых или голубовато-зеленых, гладких по краям, с сизоватым налетом, листьев, которые достигают 70 см в длину и 15 см в ширину. Длина выбрасываемого соцветия до 3 метров, цветки зеленовато-желтой окраски.

Размножение 
Семенами и отростками.

Природный ареал 
Мексика

Примечания

Литература 
 «Суккуленты» Юрий Белоус, Москва, Эксмо, 2003.

оттянутая
Флора Северной Америки
Суккуленты
Комнатные растения
Растения, впервые описанные в книге Hortus Dyckensis